Bonbonne peut désigner :
 une dame-jeanne, tourie ou bonbonne est une grosse bouteille le plus souvent en verre ; L'eau embouteillée l'est de plus en plus souvent en bonbonne de plastique vendues aux particuliers ou utilisées pour les distributeurs d'eau dans les lieux de travail et lieux d'accueil du public (souvent alors associées à un distributeurs de gobelets jetables en plastique ou carton ;
 une bonbonne de gaz